Existuje více nositelů příjmení Blaha:

základní tvar
 Bertha Zahourek-Blaha (1896–1967) – rakouská plavkyně
 Bronislav Blaha (* 1962) – český fotbalista
 František Blaha (* 1962) – český římskokatolický kněz, v letech 2005 až 2010 provinciál české salesiánské provincie
 Gustav Blaha – rakouský fotbalista
 Jan Blaha (1938–2012) – český katolický kněz a biskup
 John Blaha (* 1942) – americký kosmonaut českého původu
 Josef Blaha (1943–1973) – český klavírista, hobojista, varhaník a jazzový skladatel
 Ladislav Blaha (1893–1973) – český a československý politik
 Lubomír Blaha (1952) (* 1952) – český fotbalový trenér, otec Lubomíra Blahy (* 1978)
 Lubomír Blaha (* 1978) – český fotbalista, syn Lubomíra Blahy (* 1952)
 Ľuboš Blaha (* 1979) - slovenský levicový politik, člen strany SMER
 Marián Blaha (1869–1943) – slovenský římskokatolický biskup
 Martin Blaha (* 1985) – český fotbalový brankář
 Michaela Blahová (* 1969) – česká politička KDU-ČSL, zastupitelka a radní Zlínského kraje
 Oldřich Blaha (1930–2016) – český hudební skladatel a klavírista
 Stanislav Blaha (* 1969) – český politik ODS, zastupitel Zlínského kraje a starosta města Uherské Hradiště
 Vinzenz von Blaha (1764–?) – český hudební vynálezce orchestrionu a vysokoškolský pedagog
 Vít Blaha (* 1961) – český politik ODS

Související články 
 Bláha
 

Česká příjmení